Paterio
 Paterio (console 443), console del 443
 san Paterio, santo e vescovo del VII secolo